Valle dei Mulini ad Amalfi;
Valle dei Mulini a Gragnano;
Valle dei Mulini a Sorrento.